Олег Алексеевич Казанчеев (16 апреля 1956, Уфа, Башкирская АССР, РСФСР — 6 марта 2017, Москва, Российская Федерация) — советский и российский актёр театра и кино. Первый в России исполнитель роли Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Артист Театра на Таганке (1978—1998), театра МГУ МОСТ.

Биография 
В 1978 г. окончил Щукинское театральное училище (руководитель курса — Альберт Григорьевич Буров).

С 1978 по 1998 г. — актёр Театра на Таганке, играл в спектаклях «Борис Годунов» (Гришка Отрепьев), «Пять рассказов Бабеля», «Мастер и Маргарита» (Азазелло). В 1990 г. был приглашен на роль Иисуса в постановку Театра им. Моссовета «Иисус Христос — суперзвезда».

В театре МГУ МОСТ участвовал в спектакле «Уроки любви» (Казанова).

Похоронен в Москве, на Донском кладбище.

Фильмография 

 «Ледников» (2013) — Аслан Черменович Кубалов, гендиректор благотворительного фонда
 «Сыщик Самоваров» (2010) — Виктор Петрович Карнаухов, актёр
 «Основная версия» (2010) — Анатолий Борисович Баранов, директор театра
 «Братаны-2. Продолжение» (2010) — Шульц
 «Любовь — не то что кажется» (2009) — Илья Петрович Костюков, компаньон Кошкина
 «Десантура» (2009) — командир центра боевиков
 «Ранетки» (2008—2010) — главный игрок
 «Рыжая» (2008—2009) — отец Хелен
 «Проклятый рай-2» (2008) — продюсер Марлен
 «Зверобой» (2008) — Валериан, колдун
 «Срочно в номер» (2007) — маг
 «Сеть» (2007) — Аль-Садат
 «Комната потерянных игрушек» (2007) — Лев Борисович Богуславский, бывший муж Виолетты, владелец казино
 «07-й меняет курс» (2007) — международный террорист
 «Призвание» (2005), Беларусь/Россия — Ходжа
 «Мужчины не плачут-2» (2005) — Рахим
 «Сыщики-3» (2004) — Альберт Карлович Кунжутов
 «Всадник по имени Смерть» (2004) — эпизод
 «Богатство» (2004) — капитан «Минеоллы»
 «На углу у Патриарших-3» (2003) — эпизод
 «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» (2003) — эпизод
 «День полнолуния» (1998) — Лёха, обитатель квартиры с товаром
 «Иван — наёмник» (1997) (Южная Корея)
 «Электра» (фильм-спектакль) (1992) — Орест
 «Коктейль-мираж» (1991)
 «В Америку по гостевой» (1990)
 «У войны не женское лицо» (фильм-спектакль) (1988) — Олег
 «Портрет» (фильм-спектакль) (1987) — эпизод
 «Последняя дорога» (1986) — д`Аршиак, секундант Дантеса
 «Сорочинская ярмарка» (фильм-спектакль) (1985) — Грицько, парубок, жених Параски
 «Ученик лекаря» (1983), Радомир — главная роль
 «Мы из джаза» (1983), Букин, студент музыкального техникума
 «Людмила» (1982), Вацлав Гавличек, адъютант бронепоезда
 «Повести Белкина. Выстрел» (фильм-спектакль) (1981), офицер
 «Однокашники» (1978), Митя, сын Лобановых
 «Короли и капуста» (1978), Филипе Карено, молодой моряк

Примечания

Ссылки 
[kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1791/works/ Фильмография]

интервью

Скончался первый в РФ исполнитель роли Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда»

Актёры театра СССР
Актёры СССР
Актёры мюзиклов России